Tati kan syfta på följande:

 Jacques Tati, en fransk komiker
 Tati (drottning), en drottning i forntidens Egypten
 Tati (språk), ett iranskt språk
 Tati Mixedia, en spelutvecklare
 Tati River, en flod i Botswana